Нова Варош може бити:

 Нова Варош, градско насеље и седиште истоимене општине у Златиборском округу, Србија
 Општина Нова Варош, општина у Златиборском округу, Србија
 Нова варош (Бања Лука), градска четврт у Бањој Луци, град Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 

 Стара Варош